Виллар () — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Виллар — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Виллар — коммуна во французском департаменте Дордонь.
 Виллар — коммуна во французском департаменте Крёз.
 Виллар-Пероза — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Фамилия 
 Виллар де Оннекур (ок. 1195—ок. 1266) — архитектор из Пикардии.
 Виллар, Доминик (1745—1814) — французский ботаник, миколог и врач.
 Виллар, Клод Луи Эктор де (1653—1734) — наиболее успешный французский полководец войны за испанское наследство.
 Виллар, Леон (1969) — испанский дзюдоист.
 Виллар, Никола Пьер Анри де Монфокон де (1635—1673) — дворянин, священник, масон, мистик, философ, диссидент, разбойник и рекетер.
 Виллар, Онора II Савойский (1511—1580) — французский военный и политический деятель, с 1571 г. — маршал Франции.
 Виллар, Поль Ульриш (1860—1934) — французский физик.

См. также